A Misunderstood Boy é filme mudo norte-americano em curta-metragem, do gênero dramático, dirigido por D. W. Griffith em 1913.

Elenco 
Lionel Barrymore
Kate Bruce
Lillian Gish
Robert Harron
Alfred Paget
Charles Hill Mailes
Viola Barry
Christy Cabanne
William A. Carroll
Joseph McDermott
Antonio Moreno
Frank Opperman
W.C. Robinson

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco